Белько́в —украинская фамилия. Известные носители:
 Бельков, Алексей Харитонович (1917—1999) — командир орудийного расчета 1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта, сержант.
 Бельков, Василий Петрович (1877—1941) — русский советский поэт.
 Бельков, Виктор Иванович (1930—2006) — советский футболист; советский и украинский тренер и функционер.
 Бельков, Григорий Иванович (род. 1937)— российский учёный в сфере мясного скотоводства, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Бельков, Ефим Григорьевич (1907—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бельков, Игорь Владимирович (1917—1989) — специалист в области геологии, минералогии и металлогении докембрия.
 Бельков, Константин Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 Бельков, Максим Игоревич (род. 1985) — российский велогонщик.
 Бельков, Юрий Анатольевич (1950—2005) — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии Иркутского государственного медицинского университета.

См. также 
 Бельково
 Бельковский (значения)